Edingerella est un genre éteint de temnospondyles capitosauriens du Trias inférieur de Madagascar.

Une seule espèce est rattachée au genre : Edingerella madagascariensis, décrite à l'origine par le paléontologue français  Jean-Pierre Lehman en 1961, puis révisée en 2000 par Schoch et Milner.

Description

Classification 
Ci-dessous un cladogramme de Fortuny  en 2011, montrant les relations phylogénétiques des capitosauriens et la position dEdingerella en groupe frère du genre Watsonisuchus :

Références 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Trias
Vertébré du Trias inférieur
Paléontologie à Madagascar
Taxon fossile décrit en 2000